Los Pastores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Pastores, Delstaten Mexiko, ort, Temascalcingo, 
 Los Pastores, Michoacán de Ocampo, ort, Peribán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar